Ahmed Oudjani – calciatore algerino
 Chérif Oudjani – ex calciatore algerino